

Cinema 
 Sangue viennese (Wiener Blut) – film del 1942 diretto da Willi Forst

Musica 
 Wiener Blut – valzer di Johann Strauss II
 Wiener Blut – operetta su musiche di Johann Strauss jr, arrangiate da Adolf Muller Jr. su libretto di Victor Léon e Leo Stein
 Wiener Blut – album di Falco del 1988